Niemcy:
 Doberschütz (łuż. Dobrošecy) – dzielnica gminy Malschwitz, w powiecie Budziszyn, w kraju związkowym Saksonia
 Doberschütz (łuż. Dobrošicy) – dzielnica gminy Neschwitz, w powiecie Budziszyn, w kraju związkowym Saksonia
 Doberschütz – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Nordsachsen

Osoby:
 Elisabeth von Doberschütz – czarownica
 Gerlinde Doberschütz – niemiecka wioślarka
 Jens Doberschütz – niemiecki wioślarz

Inne:
 Doberschütz – ród

Zobacz też:
 Dobberschütz